

Musica
 Copycat – singolo dei The Cranberries del 2000
 Copycat – singolo di Patrick Ouchène del 2009
 Copycat – singolo di Billie Eilish del 2017

Personaggi
 Copycat – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Copycat – personaggio dei fumetti Wildstorm
 Copycat – personaggio del fumetto Extinctioners

Altro
 Copycat - Omicidi in serie (Copycat) – film del 1995 diretto da Jon Amiel
 CopyCat – il primo animale domestico clonato
 Copycat – software computazionale ideato da Douglas Hofstadter e Melanie Mitchell
 Effetto copycat – tendenza a copiare un altrui comportamento, per esempio in ambito criminale